Le Retour de la Bête est la cinquante-neuvième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Maurice Tillieux. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au .

Univers

Résumé 
Un soir à Grimswood, petit village côtier d'Angleterre, un ivrogne a la surprise de voir passer quatre squelettes vêtus de capuchons blancs, portant un cercueil. Personne ne le croit bien sûr… ce qui conforte Tif, Tondu, Kiki et Ficshussets dans leur idée que ceux qui ont mené la même sarabande quelque temps avant, avaient un objectif.

A Londres, le caïd Wilfred "Johnny" Aspumo et un éminent savant préparent en effet une opération ambitieuse. Pour cela, le professeur White a créé un système d'hologramme projetable à n'importe quelle distance et à n'importe quelles dimensions dans un banc de brouillard. Ils ont choisi l'image de la Bête de l'album Sorti des abîmes. Leurs préparatifs à Grimwood passeront inaperçus puisque, pensent-ils, personne n'y est assez attentif ; leur mascarade l'a prouvé.

Aspumo investit un manoir vide sur la côte ; Tondu lui tombe dessus par hasard, mais Aspumo le capture. Ses complices créent un brouillard artificiel, et Aspumo y projette l'image du mollusque géant, terrorisant ainsi l'équipage d'un cargo que les bandits neutralisent alors aisément. Puis il cachent le navire dans une grotte et commencent à récupérer sa cargaison : des milliers de cartouches de munitions en réalité remplies de drogue, que leur gang compte ainsi voler à une organisation rivale.

Tondu s'étant libéré, avertit ses amis et des recherches sont menées sur la zone. Le navire est repéré grâce à une perte de mazout. Aspumo capitule par crainte qu'un combat ne cause un incendie fatal.

Personnages 
 Tif, Tondu, Kiki, Ficshussets et ses policiers
 Aspumo, White et leurs hommes
 Tabeltabel, collaborateur de White, qui sait que White travaille sur la drogue mais ignore qu'il a trahi
 L'ivrogne de Grimwood

Historique

Publication

Revues

Album

Notes et références

Annexes

Documentation 
 .
 .

Lien externe 
 .
 
  

Album de bande dessinée sorti en 1977
Album Dupuis
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1976